Le xian de Fucheng (阜城) est une subdivision administrative de la province du Hebei en Chine ;
 Le district de Fucheng (涪城) est une subdivision administrative de la province du Sichuan en Chine.

Homonymie de toponyme